Пи́тер и Ве́нди:
 «Питер и Венди» / Peter and Wendy — сказочная повесть Джеймса Барри, одно из наиболее известных произведений о Питере Пэне
 «Питер и Венди (фильм, 2009)» / Peter and Vandy — американский независимый художественный фильм режиссёра Джея ДиПьетро (не связанный с произведением Дж. Барри)
 «Питер и Венди (фильм, 2015)» / Peter and Wendy — британский телефильм 2015 года режиссёра Дьярмуида Лоуренса по мотивам повести Дж. Барри

См. также 
 «Питер Пэн и Венди» / Peter Pan & Wendy — американский фильм режиссёра Дэвида Лоури по повести Дж. Барри